Mortis – piatto inglese
 Mortis – ring name di Chris Kanyon, wrestler statunitense
 Mortis – pianeta di Guerre stellari